Il toponimo Chantete può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Chantete, comune del distretto di Kitwe
Chantete, comune del distretto di Lufwanyama